Minneapolis Millers steht für:

 Minneapolis Millers (AHA), US-amerikanisches Eishockeyfranchise
 Minneapolis Millers (IHL), US-amerikanisches Eishockeyfranchise 
 Minneapolis Millers (Baseball), US-amerikanisches Baseballteam